Севанькаев — русская фамилия; имеет женскую форму Севанькаева.

 Известные носители 
 Севанькаев, Александр Васильевич (род. 1936) — советский и российский радиобиолог, известный своими работами по радиационной цитогенетике.
 Севанькаев, Владимир Андреевич (1935—2004) — советский и российский лётчик-испытатель, капитан авиации, Герой Российской Федерации.